LHS steht für:
 Chrysler LHS, ein PKW-Modell aus den 1990er Jahren

 Landeshauptstadt – in diversen Ländern
 Lehrerbildende höhere Schule, Schulsparte in Österreich
 Lehrerhochschule Stockholm, schwedische staatliche Hochschule für Lehramt- und pädagogische Studiengänge
 The Les Humphries Singers, ein Popband
 Linia Hutnicza Szerokotorowa, eine polnische Breitspurbahnlinie
 Luftfahrthistorische Sammlung Finowfurt LHS, Name des Luftfahrtmuseums Finowfurt von 1992 bis 1998
 Luyten Half-Second Catalog, Katalog für high proper motion stars (HPM)
 Lymphohistiocytic syndrome, eine Erkrankung des Abwehrsystems, siehe Hämophagozytische Lymphohistiozytose
 LHS Telekommunikation, ein ehemaliges Telekommunikationsunternehmen, welches 2000 erst von der Sema Group gekauft wurde und später (Januar 2011) komplett in die Ericsson-Gruppe integriert wurde.
 Latin Hyper-Cube Sampling, ein mathematisches Verfahren zur Abtastung

LHS